Василевщина () — село,
Степановский поселковый совет,
Сумский район,
Сумская область,
Украина.

Присоединено к пгт Степановка в 1980-х годах.

Географическое положение 
Село Василевщина находится на левом берегу реки Сумка,
выше по течению примыкает к пгт  Степановка.

История 

Село Василевщина существовало с 1930-х до середины 1980-х гг. .

В середине 1980-х гг. село было объединено с посёлком городского типа Степановка.

Известные люди 
 Орловский Израиль Есилевич — мещанин г. Глухова, еврей. В 1826 г. находится в услужении у помещицы Прасковьи Карповой в хут. Торопиловом Сумского уезда.
 Рабштейн Леонтий Яковлевич — мещанин г. Житомира, еврей. В 1826 г. находится в услужении у помещика Дмитрия Хрущева в с. Степановка Сумского уезда.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сумской области